A Taste of Honey (toneelstuk), een toneelstuk uit 1958 van Shelagh Delaney
A Taste of Honey (film), een film uit 1961 van Tony Richardson
A Taste of Honey (band), een Amerikaanse popgroep
A Taste of Honey (album), een album van deze band
A Taste of Honey (nummer), een popnummer, opgenomen door vele artiesten, onder wie The Beatles